Hyponephele celtibera är en fjärilsart som beskrevs av De Sagarra 1924. Hyponephele celtibera ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
celtibera